Васильев, Олег: Васильев, Олег Анатольевич (род. 1953) — советский и российский художник-иллюстратор, график, плакатист, портретист.
 
 Васильев, Олег Иванович (род. 1986) — российский дзюдоист.
 Васильев, Олег Кимович (род. 1959) — советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию.
 Васильев, Олег Фёдорович (1925—2017) — советский учёный-гидравлик.